Spirit Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spirit Lake Township (Iowa)
 Spirit Lake Township (South Dakota)